Herb powiatu tomaszowskiego (lubelskiego)
 Herb powiatu tomaszowskiego (łódzkiego)